Anders Bjørn Drachmann (1860-1935) – filologo danese
 Emmy Drachmann (1854-1928) – scrittrice danese
 Eva Drachmann (1874-1954) – pittrice danese
 Holgher Drachmann (1846-1908) – poeta e drammaturgo danese
 Janus Drachmann (1988) – calciatore danese
 Povl Drachmann (1987-1941) – scrittore danese